film de  (1960) ;
  est un roman de l’écrivain américain Elmore Leonard paru en 1969 ;
 The Big Bounce, titre original du film Une si belle garce de Alex March (1969) ;
 The Big Bounce, titre original du film La Grande Arnaque de George Armitage (2004).

Voir aussi 
Le Big Bounce est l’interprétation de notre univers qui oscillerait continuellement d’un  à un  et vice versa.